Spaceport Esrange is een ruimtehaven in Kiruna in het uiterste noorden van Zweden. De ruimtehaven bij het vliegveld van Kiruna zal gebruikt worden voor commerciële ruimtevaartactiviteiten, waaronder ruimtetoerisme.

Kiruna, dat boven de poolcirkel ligt, is al een gevestigd centrum voor Europese ruimtevaart, onder de naam SpaceCity Kiruna. Esrange, een lanceerbasis en ruimtevaartonderzoekscentrum, en het Zweedse Instituut voor Ruimtefysica zijn hier gevestigd. Ook heeft Kiruna een European Space Tracking-station van ESA voor communicatie met ruimtesondes en een radarsysteem en het hoofdkwartier van de European Incoherent Scatter Scientific Association (EISCAT), dat verstoringen in de ionosfeer en magnetosfeer bestudeert.

Deelnemers in de commerciële onderneming Spaceport Sweden zijn een aantal plaatselijke partijen, waaronder het ijshotel van Kiruna, ICEHOTEL. De CEO van Spaceport Sweden is Karin Nilsdotter.

Geschiedenis 
De plannen voor Spaceport Sweden werden gelanceerd in 2007, toen de Zweedse minister Maud Olofsson op 26 januari van dat jaar een overeenkomst met Virgin Galactic tekende om in Kiruna de eerste lanceerbasis van Virgin buiten de Verenigde Staten te ontwikkelen. De eerste ruimtetoerismevluchten van Virgin worden verwacht rond 2015. Een kaartje zal in eerste instantie naar schatting zo'n 200.000 Amerikaanse dollar kosten.

Vanaf 2013 worden vluchten aangeboden door Spaceport Sweden waarbij de passagiers een tijdlang gewichtloos zijn. Deze vluchten met een speciaal uitgeruste Airbus A300 vinden echter niet plaats vanaf Kiruna maar vanaf de luchthaven van Bordeaux in Frankrijk. De eerste dergelijke vlucht vond plaats op 15 maart 2013 en was de eerste commerciële gewichtloze vlucht in Europa. Spaceport Sweden biedt ook vluchten aan vanaf Kiruna om het poollicht te ervaren vanaf een punt boven het wolkendek.

Externe links 
 Esrange Space Center 

Lanceerbasis
Ruimtetoerisme
Europese ruimtevaart
Kiruna